

Patronymes 
Ziouzine (masculin ; ) ou Ziouzina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Ziouzine (1978-), joueur de hockey sur glace russe.
 Dmitri Ziouzine, pilote de chasse soviétique.
 Dmitri Ziouzine (1987-), joueur de hockey sur glace russe.
 Piotr Ziouzine, pilote de chasse soviétique.

Patronyme russe